QST steht für:
 Quantitative Sensorische Testung, ein medizinisches Diagnoseverfahren
 QST (Zeitschrift), US-amerikanisches Amateurfunkmagazin

Abkürzung